Wik são grupos de povos indígenas australianos moradores de uma extensa zona da Península do Cabo York, no norte de Queensland, pertencentes de vários grupos linguísticos diferentes.

O termo Wik vem desta região e significa linguagem.

O nome Wik se tornou praticamente um marco na Austrália após uma decisão do governo australiano em 1996 em favorecimento dos povos Wik.

Povos